Ahrendt ist der Familienname folgender Personen:
 Christian Ahrendt (* 1963), deutscher Politiker
 Dieter Ahrendt (* 1936), deutscher Fußballspieler
 Erich Ahrendt (1933–2009), deutscher Speerwerfer
 Ingrid Ahrendt-Schulte (1942–2006), deutsche Historikerin
 Leslie Walter Allam Ahrendt (1903–1969), englischer Botaniker
 Lothar Ahrendt (* 1936), deutscher Politiker und Minister des Inneren (SED)
 Martina Ahrendt (* 1967), Richterin am Bundesarbeitsgericht
 Peter Ahrendt (1934–2013), deutscher Segler
 Rainer Ahrendt (* 1950), deutscher Architekt und Fotograf
 Walter Ahrendt (1901–1973), deutscher Architekt

Siehe auch:
 Ahrend
 Arend
 Arendt
 Arent
 Ahrndt